

Sigle 
 Independent Media Center – rete di mezzi di comunicazione di massa indipendenti, nota anche come Indymedia
 Indice di massa corporea – indicatore dello stato di peso forma
 Instrumental Meteorological Conditions – condizioni meteorologiche di volo strumentale, in aeronautica
 Internal Model Control – metodologia di controllo dei sistemi
 International Medical Corps – organizzazione umanitaria mondiale no-profit
 Istituto di metodologie chimiche – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 International Music Council

Religione 
 I.M.C. – Istituto missioni Consolata
 I.M.C. – Suore missionarie cappuccine di San Francesco d'Assisi